Кяхтинский договор:

 Кяхтинский договор (1727)
 Кяхтинский договор (1792)
 Кяхтинский договор (1915)